Monique Pelletier peut faire référence à :
 Monique Pelletier (née en 1926), femme politique française ;
 Monique Pelletier (1934-2020), bibliothécaire française.